Элерон — многозначный термин.

В авиации 
 Элерон — аэродинамические органы управления у летальных аппаратов.
 Элерон (БПЛА) — наименование базовой модели беспилотного летательного аппарата производства Казанского ЗАО ЭНИКС.
 Элерон-3
 Элерон-10